werkweek (arbeid), het aantal dagen dat per week gewerkt wordt
 werkweek (onderwijs), periode waarin een klas een speciale opdracht heeft